Georges Roux peut désigner :
 Georges de Roux, dit Georges Roux de Corse, (1703-1792), négociant et armateur français ;
 George Roux (1855-1929), illustrateur français ;
 Georges Roux (1893-1977), avocat, historien et journaliste français ;
 George Roux (1914-1999), médecin et assyriologue français ;
 Georges Roux (1919-2003), archéologue et épigraphiste français.